Nota může znamenat:

 Nota, symbol hudební notace pro jeden tón
 Chorální nota, nota v gregoriánském chorálu
 Jizerská nota, festival trampské a folkové hudby v Hejnicích
 Nóta, diplomatické sdělení
 Andrássyho nóta, nabídka příměří v roce 1918
 Nota bene, obrat zdůraznění a stupňování